Октя́брьский — посёлок в Мантуровском районе Костромской области России. Центр Октябрьского поселения и, до 2018 года, одноимённого сельского поселения. С 2018 года в составе городского округа город Мантурово.

Железнодорожная станция Брантовка на линии Галич — Котельнич.

История 
Железнодорожная станция и станционный посёлок Брантовка основана в 1906 году. С 1930 года в посёлке начала развиваться лесообрабатывающая промышленность. В 1931 году началось строительство узкоколейной железной дороги в сторону Кологрива. По узкоколейке осуществлялись перевозки леса, различных хозяйственных грузов и пассажиров. К моменту своего закрытия в 2003 году длина Октябрьской УЖД составляла 80 км.
В 1939 году Брантовка получила статус посёлка городского типа и была переименована в Октябрьский в честь 22-летия Октябрьской революции

С 1997 года — сельский населённый пункт.

30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО посёлок становится центром Октябрьского сельского поселения.

Население

Экономика 
Основные предприятия посёлка — ЗАО «Зил-лес» (закрыт в 2020 году), Железнодорожная станция «Брантовка»

Инфраструктура 
В посёлке имеются школа, детский сад, дом культуры, библиотека, амбулатория.

Известные люди 
  Голчин, Иван Константинович
В посёлке Октябрьский родился и жил в детстве актёр театр и кино Фёдор Васильевич Румянцев

Примечания

Ссылки 
 Октябрьское сельское поселение на сайте Мантуровского района
 Сайт посвященный истории поселка http://brant.ucoz.ru
 

Населённые пункты Мантуровского района (Костромская область)
Мантуровский район
Переименованные населённые пункты России
Вотчины Фонвизиных